Кловис или Хлодовех има више значења:
 Кловис
 Кловис (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Кловис (Нови Мексико), град у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Кловис култура 
 Кловис (племе)

Хлодовех 
 Хлодовех I (c. 466 – 511),
 Хлодовех II (637 – c. 658)
 Хлодовех III (владао 675–676)
 Хлодовех IV (682–695)